Benátky – gmina w Czechach, w kraju hradeckim, w powiecie Hradec Králové
 Benátky – gmina w Czechach, w kraju pardubickim, w powiecie Svitavy
 Benátky nad Jizerou – miasto w Czechach, w kraju środkowoczeskim